Paula de Roma — santa da Igreja católica
Santa Paula (Califórnia) — cidade do estado da Califórnia, Estados Unidos

Paula
Desambiguações de topônimos